Александро́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Александр.

 Александровичи — дворянские роды.

Известные носители 
 
 Александрович, Александра Ивановна (1904—1947) — белорусский педагог и литературовед.
 Александрович, Анатолий Константинович (1922—2016) — советский и российский певец.
 Александрович, Андрей Иванович (1906—1963) — белорусский советский поэт, критик, переводчик, государственный и общественно-политический деятель.
 Александрович, Василий Иванович (1875—1914) — ротмистр Чугуевского уланского полка, герой Первой мировой войны.
 Александрович, Виктор:
 Александрович, Виктор Иванович (1871 — не ранее 1919) — русский полковник, герой ПМВ.
  (род. 1951) — белорусский график и живописец.
 Александрович, Виталий Александрович (1904—1959) — советский физикохимик.
 Александрович, Владимир Осипович (1870—1919) — русский генерал.
 Александрович, Вячеслав Александрович (наст. имя и фам. Пётр Дмитриевский; 1884—1918) — левый эсер, зампред ВЧК, участник левоэсеровского мятежа в Москве.
 Александрович, Гила (более известна под фамилией Альмагор; род. 1939) — израильская актриса театра и кино, писатель, сценарист, продюсер.
 Александрович, Иван Иванович (1886—1915) — капитан, военный лётчик, участник Первой мировой войны.
 Александрович, Илья:
 Александрович-Дочевский, Илья Иванович (1865 — после 1915) — российский терапевт.
 Александрович, Илья Иванович (1874—1960) — партийный и государственный деятель.
 Александрович, Константин Казимирович (1865—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Александрович, Митрофан Николаевич (?—1881) — малороссийский этнограф, историк.
 Александрович, Михаил Давидович (1914—2002) — латвийский и советский тенор.
 Александрович, Наталья Петровна (род. 1950) — белорусский археозоолог, биолог-систематики.
 Александрович, Николай Викторович (1920—2008) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.
 Александрович, Рамазан Мустафаевич (1900—1938) — нарком просвещения Крымской АССР.
 Александрович, Степан Хусейнович (1921—1986) — белорусский советский писатель, доктор филологических наук, профессор.
 Тихон (Александрович) — православный иеромонах, педагог и префект Киевской духовной академии в XVIII веке.
 Александрович, Томаш (ок. 1732—1794) — государственный деятель и дипломат Речи Посполитой.
 Александрович, Хаим Моисеевич (1903—1945) — журналист, участник революционного движения в Западной Белоруссии, партизанского движения.
 
 Александрович, Якуб Мустафович (род. 1934) — белорусский экономист.

Псевдоним
 Александрович, H. — один из псевдонимов публициста Н. А. Добролюбова (1836—1861).

См. также

Примечания